Roberto Di Cosmo é um italiano investigador científico da computação.

Ele é graduado da Scuola Normale Superiore di Pisa e foi Phd da Universidade de Pisa, antes de se tornar professor titular na École Normale Supérieure, em Paris.
Di Cosmo também foi membro da AFUL, associação francesa comunitária do linux e software livre ele também é conhecido por dar suporte ao movimento Open source na Europa.

Ele se tornou famoso depois de escrever um manifesto contra a microsoft em 1998 Piege dans le cyerspace (sequestro do mundo,o lado obscuro da microsoft).

De Co-escritor o jornalista Dominique Nora,esse livro está agora disponível gratuitamente sob licença da Creative Commons.Sua contribuição mais significativa para o projeto do linux é a primeira distribuição Linux live (2000-2002): Demolinux, tornando possível inicializar o Linux através de um CD-Rom, sem a criação de toda a distribuição.

Foi um dos fundadores e o primeiro presidente do Open Source Thematic Group.

Ligações externas
 Página pessoal
 Hijacking the world free under licence CC-BY-NC-ND. Printed: Calmann-Levy 1998, ISBN 2-7021-2923-4
 Demolinux
 Interview of Roberto Di Cosmo in I-CIO, July 2009

Linux
Italianos